Million Dollar Legs (1932), een film uit 1932 onder regie van Edward F. Cline
Million Dollar Legs (1939), een film uit 1939 onder regie van Nick Grinde